Adam Lake ist der Name mehrerer Seen

in den Vereinigten Staaten:
 Adam Lake (Alaska), Yukon-Koyukuk (CA)
 Adam Lake (Mississippi), im Madison County

und in Kanada:
 Adam Lake (British Columbia)
 Adam Lake (Manitoba)
 Adam Lake (Northwest Territories)
 Adam Lake (Ontario)
 Adam Lake (Saskatchewan)